Івуа́-ле-Марро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 31 км на південь від Орлеана, 40 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 261 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 582,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Івуа-ле-Маррон на сайті французького Національного інституту географії
 Івуа-ле-Маррон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Івуа-ле-Маррон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Івуа-ле-Маррон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер